Di seguito una lista di asteroidi dal numero 177001 al 178000 con data di scoperta e scopritore.

177001-177100 

|-
| 177001 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 177002 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 177003 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 177004 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 177005 - ||  || 14 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 177006 - || 2003 BO || 24 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 177007 - ||  || 23 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 177008 - ||  || 25 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 177009 - ||  || 26 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 177010 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 177011 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 177012 - ||  || 25 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 177013 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 177014 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 177015 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 177016 - ||  || 31 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 177017 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 177018 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 177019 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 177020 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 177021 - ||  || 30 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 177022 - ||  || 29 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 177023 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 177024 - ||  || 31 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 177025 - ||  || 30 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 177026 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 177027 - ||  || 30 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 177028 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 177029 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 177030 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 177031 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 177032 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 177033 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 177034 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 177035 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 177036 - ||  || 1 febbraio 2003 || Spacewatch
|-
| 177037 - ||  || 3 febbraio 2003 || LONEOS
|-
| 177038 - ||  || 4 febbraio 2003 || Spacewatch
|-
| 177039 - ||  || 19 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 177040 - ||  || 23 febbraio 2003 || CINEOS
|-
| 177041 - ||  || 23 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 177042 - ||  || 25 febbraio 2003 || CINEOS
|-
| 177043 - ||  || 19 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 177044 - ||  || 28 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 177045 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 177046 - ||  || 5 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 177047 - ||  || 5 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 177048 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 177049 - ||  || 8 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 177050 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 177051 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 177052 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 177053 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 177054 - ||  || 7 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 177055 - ||  || 8 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 177056 - ||  || 8 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 177057 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 177058 - ||  || 11 marzo 2003 || NEAT
|-
| 177059 - ||  || 11 marzo 2003 || NEAT
|-
| 177060 - ||  || 11 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 177061 - ||  || 12 marzo 2003 || NEAT
|-
| 177062 - ||  || 24 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 177063 - ||  || 24 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 177064 - ||  || 26 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 177065 Samuelnoah ||  || 30 marzo 2003 || Young, J. W.
|-
| 177066 - ||  || 30 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 177067 - ||  || 23 marzo 2003 || CSS
|-
| 177068 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 177069 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 177070 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 177071 - ||  || 25 marzo 2003 || CSS
|-
| 177072 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 177073 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 177074 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 177075 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 177076 - ||  || 23 marzo 2003 || CSS
|-
| 177077 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 177078 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 177079 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 177080 - ||  || 24 marzo 2003 || NEAT
|-
| 177081 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 177082 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 177083 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 177084 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 177085 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 177086 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 177087 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 177088 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 177089 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 177090 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 177091 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 177092 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 177093 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 177094 - ||  || 27 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 177095 - ||  || 28 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 177096 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 177097 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 177098 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 177099 - ||  || 30 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 177100 - ||  || 30 marzo 2003 || LINEAR
|}

177101-177200 

|-
| 177101 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 177102 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 177103 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 177104 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 177105 - ||  || 25 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 177106 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 177107 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 177108 - ||  || 22 marzo 2003 || NEAT
|-
| 177109 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 177110 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 177111 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 177112 - ||  || 3 aprile 2003 || NEAT
|-
| 177113 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 177114 - ||  || 2 aprile 2003 || NEAT
|-
| 177115 - ||  || 3 aprile 2003 || NEAT
|-
| 177116 - ||  || 6 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 177117 - ||  || 7 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 177118 - ||  || 7 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 177119 - ||  || 7 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 177120 Ocampo Uría ||  || 1 aprile 2003 || Buie, M. W.
|-
| 177121 - ||  || 6 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 177122 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 177123 - ||  || 21 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 177124 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 177125 - ||  || 24 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 177126 - ||  || 25 aprile 2003 || CINEOS
|-
| 177127 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 177128 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 177129 - ||  || 28 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 177130 - ||  || 29 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 177131 - ||  || 30 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 177132 - ||  || 24 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 177133 - ||  || 2 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 177134 - ||  || 7 maggio 2003 || CSS
|-
| 177135 - ||  || 25 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 177136 - ||  || 26 maggio 2003 || NEAT
|-
| 177137 - ||  || 4 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 177138 - ||  || 18 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 177139 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 177140 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 177141 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 177142 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 177143 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 177144 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 177145 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 177146 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 177147 - ||  || 25 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 177148 Pätzold ||  || 24 agosto 2003 || Buie, M. W.
|-
| 177149 - ||  || 30 agosto 2003 || NEAT
|-
| 177150 - || 2003 RR || 2 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 177151 - ||  || 2 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 177152 - ||  || 15 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 177153 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177154 - ||  || 17 settembre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 177155 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177156 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177157 Skoffelza ||  || 18 settembre 2003 || Sárneczky, K., Sipocz, B.
|-
| 177158 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 177159 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 177160 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 177161 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 177162 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 177163 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 177164 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 177165 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 177166 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 177167 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 177168 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 177169 - ||  || 21 settembre 2003 || NEAT
|-
| 177170 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 177171 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 177172 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 177173 - ||  || 20 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 177174 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 177175 - ||  || 21 settembre 2003 || Pauwels, T.
|-
| 177176 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177177 - ||  || 22 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 177178 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177179 - ||  || 25 settembre 2003 || Bickel, W.
|-
| 177180 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 177181 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 177182 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 177183 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 177184 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177185 - ||  || 3 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 177186 - ||  || 14 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 177187 - ||  || 15 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 177188 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 177189 - ||  || 17 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 177190 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 177191 - ||  || 20 ottobre 2003 || Ball, L.
|-
| 177192 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 177193 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 177194 - ||  || 17 ottobre 2003 || Crni Vrh
|-
| 177195 - ||  || 23 ottobre 2003 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 177196 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 177197 - ||  || 16 ottobre 2003 || Pauwels, T.
|-
| 177198 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 177199 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 177200 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|}

177201-177300 

|-
| 177201 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 177202 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 177203 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 177204 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 177205 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 177206 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 177207 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 177208 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 177209 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 177210 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 177211 - ||  || 17 ottobre 2003 || CINEOS
|-
| 177212 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 177213 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 177214 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 177215 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 177216 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 177217 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 177218 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 177219 - ||  || 21 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 177220 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 177221 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 177222 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 177223 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 177224 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 177225 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 177226 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 177227 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 177228 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 177229 - ||  || 22 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 177230 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 177231 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 177232 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 177233 - ||  || 26 ottobre 2003 || CSS
|-
| 177234 - ||  || 26 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 177235 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 177236 - ||  || 27 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 177237 - ||  || 28 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 177238 - ||  || 28 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 177239 - ||  || 29 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 177240 - ||  || 29 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 177241 - ||  || 29 ottobre 2003 || CSS
|-
| 177242 - ||  || 30 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 177243 - ||  || 28 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 177244 - ||  || 5 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 177245 - || 2003 WB || 17 novembre 2003 || Young, J. W.
|-
| 177246 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 177247 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177248 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177249 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 177250 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 177251 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 177252 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177253 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 177254 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 177255 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 177256 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177257 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177258 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177259 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 177260 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 177261 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 177262 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177263 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 177264 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177265 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 177266 - ||  || 24 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 177267 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 177268 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 177269 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 177270 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 177271 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 177272 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 177273 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 177274 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 177275 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177276 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 177277 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 177278 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 177279 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 177280 - ||  || 23 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 177281 - ||  || 24 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 177282 - ||  || 28 novembre 2003 || Hug, G.
|-
| 177283 - ||  || 28 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177284 - ||  || 26 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 177285 - ||  || 26 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177286 - ||  || 30 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177287 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 177288 - || 2003 XF || 3 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177289 - ||  || 1 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177290 - ||  || 1 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177291 - ||  || 3 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177292 - ||  || 14 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177293 - ||  || 14 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 177294 - ||  || 15 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177295 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177296 - ||  || 15 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177297 - ||  || 1 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177298 - ||  || 1 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177299 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177300 - ||  || 16 dicembre 2003 || CSS
|}

177301-177400 

|-
| 177301 - ||  || 16 dicembre 2003 || CSS
|-
| 177302 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177303 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177304 - ||  || 17 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 177305 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177306 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177307 - ||  || 16 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 177308 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177309 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177310 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177311 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177312 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177313 - ||  || 16 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177314 - ||  || 16 dicembre 2003 || CSS
|-
| 177315 - ||  || 17 dicembre 2003 || CSS
|-
| 177316 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177317 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177318 - ||  || 17 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 177319 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177320 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177321 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177322 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177323 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177324 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177325 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177326 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177327 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177328 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177329 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177330 - ||  || 20 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177331 - ||  || 21 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 177332 - ||  || 21 dicembre 2003 || CSS
|-
| 177333 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177334 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177335 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177336 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177337 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177338 - ||  || 22 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177339 - ||  || 25 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 177340 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177341 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177342 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177343 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177344 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177345 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177346 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177347 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177348 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177349 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177350 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177351 - ||  || 29 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177352 - ||  || 16 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177353 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 177354 - ||  || 18 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 177355 - ||  || 12 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 177356 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 177357 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 177358 - ||  || 15 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 177359 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 177360 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 177361 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 177362 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 177363 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 177364 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 177365 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 177366 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 177367 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 177368 - ||  || 19 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 177369 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 177370 - ||  || 19 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 177371 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 177372 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 177373 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 177374 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 177375 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 177376 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 177377 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 177378 - ||  || 23 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 177379 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 177380 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 177381 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 177382 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 177383 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 177384 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 177385 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 177386 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 177387 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 177388 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 177389 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 177390 - ||  || 28 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 177391 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 177392 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 177393 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 177394 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 177395 - ||  || 28 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 177396 - ||  || 28 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 177397 - ||  || 28 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 177398 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 177399 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 177400 - ||  || 28 gennaio 2004 || Spacewatch
|}

177401-177500 

|-
| 177401 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 177402 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 177403 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 177404 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 177405 - ||  || 30 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 177406 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 177407 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 177408 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 177409 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 177410 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 177411 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 177412 - || 2004 CK || 2 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 177413 - ||  || 12 febbraio 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 177414 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 177415 Queloz ||  || 9 febbraio 2004 || Ory, M.
|-
| 177416 - ||  || 10 febbraio 2004 || Tenagra II
|-
| 177417 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 177418 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 177419 - ||  || 11 febbraio 2004 || CSS
|-
| 177420 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 177421 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 177422 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 177423 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 177424 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 177425 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 177426 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 177427 - ||  || 11 febbraio 2004 || LONEOS
|-
| 177428 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 177429 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 177430 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 177431 - ||  || 11 febbraio 2004 || LONEOS
|-
| 177432 - ||  || 13 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 177433 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 177434 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 177435 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 177436 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 177437 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 177438 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 177439 - ||  || 13 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 177440 - ||  || 13 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 177441 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 177442 - ||  || 14 febbraio 2004 || CSS
|-
| 177443 - ||  || 13 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 177444 - ||  || 13 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 177445 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 177446 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 177447 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 177448 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 177449 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 177450 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 177451 - ||  || 16 febbraio 2004 || CSS
|-
| 177452 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 177453 - ||  || 18 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 177454 - ||  || 16 febbraio 2004 || CSS
|-
| 177455 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 177456 - ||  || 17 febbraio 2004 || CSS
|-
| 177457 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 177458 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 177459 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 177460 - ||  || 18 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 177461 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 177462 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 177463 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 177464 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 177465 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 177466 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 177467 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 177468 - ||  || 26 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 177469 - ||  || 26 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 177470 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 177471 - ||  || 17 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 177472 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 177473 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 177474 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 177475 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 177476 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 177477 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 177478 - ||  || 15 marzo 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 177479 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 177480 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 177481 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 177482 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 177483 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 177484 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 177485 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 177486 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 177487 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 177488 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 177489 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 177490 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 177491 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 177492 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 177493 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177494 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 177495 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177496 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 177497 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 177498 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 177499 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 177500 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|}

177501-177600 

|-
| 177501 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177502 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177503 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177504 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 177505 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 177506 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 177507 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177508 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 177509 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 177510 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177511 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177512 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177513 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177514 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 177515 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 177516 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 177517 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 177518 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177519 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 177520 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177521 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 177522 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 177523 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 177524 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 177525 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 177526 - ||  || 23 marzo 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 177527 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 177528 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177529 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177530 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 177531 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 177532 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 177533 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177534 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 177535 - ||  || 27 marzo 2004 || Bickel, W.
|-
| 177536 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177537 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 177538 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177539 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177540 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177541 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177542 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 177543 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177544 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177545 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177546 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177547 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177548 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177549 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177550 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 177551 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177552 - ||  || 18 marzo 2004 || NEAT
|-
| 177553 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177554 - ||  || 19 marzo 2004 || NEAT
|-
| 177555 - ||  || 21 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 177556 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177557 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177558 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177559 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177560 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177561 - ||  || 24 marzo 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 177562 - ||  || 25 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177563 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177564 - ||  || 24 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 177565 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177566 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177567 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 177568 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 177569 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177570 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177571 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177572 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177573 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 177574 - ||  || 26 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177575 - ||  || 29 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 177576 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 177577 - ||  || 30 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 177578 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 177579 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 177580 - ||  || 12 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 177581 - ||  || 12 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 177582 - ||  || 12 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 177583 - ||  || 10 aprile 2004 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 177584 - ||  || 13 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 177585 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 177586 - ||  || 13 aprile 2004 || CSS
|-
| 177587 - ||  || 10 aprile 2004 || NEAT
|-
| 177588 - ||  || 10 aprile 2004 || CSS
|-
| 177589 - ||  || 11 aprile 2004 || NEAT
|-
| 177590 - ||  || 14 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 177591 - ||  || 14 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 177592 - ||  || 15 aprile 2004 || CSS
|-
| 177593 - ||  || 15 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 177594 - ||  || 12 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 177595 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 177596 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 177597 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 177598 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 177599 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 177600 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|}

177601-177700 

|-
| 177601 - ||  || 14 aprile 2004 || Bickel, W.
|-
| 177602 - ||  || 15 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 177603 - ||  || 14 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 177604 - ||  || 15 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 177605 - ||  || 9 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 177606 - ||  || 13 aprile 2004 || CSS
|-
| 177607 - ||  || 19 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 177608 - ||  || 16 aprile 2004 || NEAT
|-
| 177609 - ||  || 16 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 177610 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 177611 - ||  || 16 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 177612 - ||  || 16 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 177613 - ||  || 16 aprile 2004 || NEAT
|-
| 177614 - ||  || 21 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 177615 - ||  || 21 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 177616 - ||  || 22 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 177617 - ||  || 22 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 177618 - ||  || 22 aprile 2004 || CSS
|-
| 177619 - ||  || 24 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 177620 - ||  || 22 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 177621 - ||  || 25 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 177622 - ||  || 25 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 177623 - ||  || 25 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 177624 - ||  || 28 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 177625 Dembicky|| 2004 JD || 8 maggio 2004 || Young, J. W.
|-
| 177626 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 177627 - ||  || 13 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 177628 - ||  || 13 maggio 2004 || NEAT
|-
| 177629 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 177630 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 177631 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 177632 - ||  || 13 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 177633 - ||  || 10 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 177634 - ||  || 16 maggio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 177635 - ||  || 11 giugno 2004 || NEAT
|-
| 177636 - ||  || 13 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 177637 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 177638 - ||  || 13 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 177639 - ||  || 14 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 177640 - ||  || 10 luglio 2004 || CSS
|-
| 177641 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 177642 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 177643 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 177644 - ||  || 11 agosto 2004 || NEAT
|-
| 177645 - ||  || 9 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 177646 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 177647 - ||  || 6 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 177648 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 177649 - ||  || 6 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 177650 - ||  || 4 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 177651 - ||  || 10 dicembre 2004 || CSS
|-
| 177652 - ||  || 15 dicembre 2004 || CSS
|-
| 177653 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 177654 - ||  || 16 dicembre 2004 || CSS
|-
| 177655 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 177656 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 177657 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 177658 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 177659 Paolacel ||  || 9 febbraio 2005 || Boattini, A., Scholl, H.
|-
| 177660 - ||  || 3 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 177661 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 177662 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 177663 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 177664 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 177665 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 177666 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 177667 Schieven ||  || 3 marzo 2005 || Jarnac
|-
| 177668 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 177669 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 177670 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 177671 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 177672 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 177673 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 177674 - ||  || 7 marzo 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 177675 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 177676 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177677 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177678 - ||  || 12 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177679 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 177680 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177681 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 177682 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177683 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 177684 - ||  || 11 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 177685 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 177686 - ||  || 13 marzo 2005 || CSS
|-
| 177687 - ||  || 14 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177688 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 177689 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177690 - ||  || 16 marzo 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 177691 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 177692 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 177693 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 177694 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 177695 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177696 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 177697 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 177698 - ||  || 2 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 177699 - ||  || 4 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 177700 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|}

177701-177800 

|-
| 177701 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177702 - ||  || 4 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 177703 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 177704 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 177705 - ||  || 6 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177706 - ||  || 6 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 177707 - ||  || 6 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 177708 - ||  || 9 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177709 - ||  || 6 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177710 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177711 - ||  || 9 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 177712 - ||  || 12 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177713 - ||  || 14 aprile 2005 || Broughton, J.
|-
| 177714 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 177715 - ||  || 9 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 177716 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 177717 - ||  || 13 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 177718 - ||  || 13 aprile 2005 || CSS
|-
| 177719 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177720 - ||  || 14 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 177721 - ||  || 5 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 177722 Pelletier ||  || 11 aprile 2005 || Buie, M. W.
|-
| 177723 - ||  || 7 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 177724 - ||  || 12 aprile 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 177725 - ||  || 16 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 177726 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 177727 - || 2005 JP || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 177728 - ||  || 3 maggio 2005 || CSS
|-
| 177729 - ||  || 3 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 177730 - ||  || 3 maggio 2005 || CSS
|-
| 177731 - ||  || 4 maggio 2005 || CSS
|-
| 177732 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 177733 - ||  || 4 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 177734 - ||  || 1 maggio 2005 || NEAT
|-
| 177735 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 177736 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 177737 - ||  || 3 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 177738 - ||  || 4 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 177739 - ||  || 6 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 177740 - ||  || 6 maggio 2005 || NEAT
|-
| 177741 - ||  || 8 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 177742 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 177743 - ||  || 8 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 177744 - ||  || 4 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 177745 - ||  || 8 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177746 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177747 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 177748 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 177749 - ||  || 7 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 177750 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 177751 - ||  || 8 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 177752 - ||  || 9 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 177753 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 177754 - ||  || 8 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177755 - ||  || 11 maggio 2005 || NEAT
|-
| 177756 - ||  || 11 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 177757 - ||  || 11 maggio 2005 || NEAT
|-
| 177758 - ||  || 11 maggio 2005 || NEAT
|-
| 177759 - ||  || 12 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177760 - ||  || 12 maggio 2005 || CSS
|-
| 177761 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 177762 - ||  || 11 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177763 - ||  || 11 maggio 2005 || NEAT
|-
| 177764 - ||  || 12 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177765 - ||  || 12 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 177766 - ||  || 12 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 177767 - ||  || 13 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 177768 - ||  || 13 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 177769 - ||  || 13 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177770 Saulanwu ||  || 8 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177771 Bretz ||  || 10 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177772 - ||  || 8 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177773 - ||  || 12 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 177774 - ||  || 16 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 177775 - ||  || 16 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177776 - ||  || 18 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 177777 - ||  || 18 maggio 2005 || NEAT
|-
| 177778 - ||  || 19 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177779 - ||  || 18 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 177780 - ||  || 29 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 177781 - ||  || 22 maggio 2005 || NEAT
|-
| 177782 - ||  || 3 giugno 2005 || Broughton, J.
|-
| 177783 - ||  || 2 giugno 2005 || CSS
|-
| 177784 - ||  || 2 giugno 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 177785 - ||  || 5 giugno 2005 || LINEAR
|-
| 177786 - ||  || 5 giugno 2005 || LINEAR
|-
| 177787 - ||  || 6 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 177788 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 177789 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 177790 - ||  || 5 giugno 2005 || LINEAR
|-
| 177791 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 177792 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 177793 - ||  || 6 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 177794 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 177795 - ||  || 9 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 177796 - ||  || 10 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 177797 - ||  || 11 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 177798 - ||  || 13 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177799 - ||  || 13 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 177800 - ||  || 11 giugno 2005 || CSS
|}

177801-177900 

|-
| 177801 - ||  || 11 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 177802 - ||  || 13 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177803 - ||  || 13 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177804 - ||  || 1 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 177805 - ||  || 1 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 177806 - || 2005 MU || 17 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177807 - ||  || 17 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177808 - ||  || 16 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 177809 - ||  || 17 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 177810 - ||  || 28 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 177811 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 177812 - ||  || 27 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 177813 - ||  || 27 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 177814 - ||  || 27 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 177815 - ||  || 30 giugno 2005 || NEAT
|-
| 177816 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 177817 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 177818 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 177819 - ||  || 27 giugno 2005 || NEAT
|-
| 177820 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 177821 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 177822 - ||  || 4 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177823 - ||  || 4 luglio 2005 || NEAT
|-
| 177824 - ||  || 6 luglio 2005 || Healy, D.
|-
| 177825 - ||  || 2 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 177826 - ||  || 4 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177827 - ||  || 4 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177828 - ||  || 6 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 177829 - ||  || 5 luglio 2005 || NEAT
|-
| 177830 Rubenhagen ||  || 9 luglio 2005 || Jarnac
|-
| 177831 - ||  || 7 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 177832 - ||  || 6 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 177833 - ||  || 10 luglio 2005 || CSS
|-
| 177834 - ||  || 11 luglio 2005 || Lowe, A.
|-
| 177835 - ||  || 9 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 177836 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 177837 - ||  || 4 luglio 2005 || NEAT
|-
| 177838 - ||  || 4 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177839 - ||  || 8 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 177840 - ||  || 10 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 177841 - ||  || 10 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 177842 - ||  || 7 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 177843 - ||  || 5 luglio 2005 || NEAT
|-
| 177844 - ||  || 12 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177845 - ||  || 27 luglio 2005 || NEAT
|-
| 177846 - ||  || 27 luglio 2005 || NEAT
|-
| 177847 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 177848 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 177849 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 177850 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 177851 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 177852 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 177853 Lumezzane ||  || 5 agosto 2005 || Micheli, M., Pizzetti, G. P.
|-
| 177854 - ||  || 4 agosto 2005 || McClusky, J. V.
|-
| 177855 - ||  || 5 agosto 2005 || NEAT
|-
| 177856 - ||  || 5 agosto 2005 || NEAT
|-
| 177857 - ||  || 5 agosto 2005 || NEAT
|-
| 177858 - || 2005 QX || 22 agosto 2005 || NEAT
|-
| 177859 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 177860 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 177861 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 177862 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 177863 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 177864 - ||  || 25 agosto 2005 || CINEOS
|-
| 177865 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 177866 - ||  || 28 agosto 2005 || Ory, M.
|-
| 177867 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 177868 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 177869 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 177870 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 177871 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 177872 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 177873 - ||  || 29 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 177874 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 177875 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 177876 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 177877 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 177878 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 177879 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 177880 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 177881 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 177882 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 177883 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 177884 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 177885 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 177886 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 177887 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 177888 - ||  || 30 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 177889 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 177890 - ||  || 28 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 177891 - ||  || 28 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 177892 - ||  || 30 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 177893 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 177894 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 177895 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 177896 - ||  || 6 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 177897 - ||  || 7 settembre 2005 || Altschwendt
|-
| 177898 - ||  || 8 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 177899 - ||  || 9 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 177900 - ||  || 11 settembre 2005 || Spacewatch
|}

177901-178000 

|-
| 177901 - ||  || 3 settembre 2005 || Veillet, C.
|-
| 177902 - ||  || 6 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 177903 - ||  || 12 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 177904 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 177905 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 177906 - ||  || 25 settembre 2005 || Calvin College
|-
| 177907 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 177908 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 177909 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 177910 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 177911 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 177912 - ||  || 29 settembre 2005 || NEAT
|-
| 177913 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 177914 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 177915 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 177916 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 177917 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 177918 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177919 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 177920 - ||  || 29 settembre 2005 || NEAT
|-
| 177921 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177922 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177923 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177924 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 177925 - ||  || 24 settembre 2005 || NEAT
|-
| 177926 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 177927 - ||  || 25 settembre 2005 || CSS
|-
| 177928 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 177929 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 177930 - ||  || 5 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 177931 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 177932 - ||  || 7 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 177933 - ||  || 3 ottobre 2005 || CSS
|-
| 177934 - ||  || 7 ottobre 2005 || CSS
|-
| 177935 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 177936 - ||  || 21 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 177937 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 177938 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 177939 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177940 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 177941 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 177942 - ||  || 4 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177943 - ||  || 1 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 177944 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177945 - ||  || 25 novembre 2005 || NEAT
|-
| 177946 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177947 - ||  || 1 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 177948 - || 2006 KV || 18 maggio 2006 || NEAT
|-
| 177949 - ||  || 25 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 177950 - ||  || 25 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177951 - ||  || 24 maggio 2006 || CSS
|-
| 177952 - ||  || 25 maggio 2006 || CSS
|-
| 177953 - ||  || 20 giugno 2006 || CSS
|-
| 177954 - || 2006 OA || 16 luglio 2006 || Tibbets, D., Hug, G.
|-
| 177955 - ||  || 21 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 177956 - ||  || 19 luglio 2006 || NEAT
|-
| 177957 - ||  || 21 luglio 2006 || NEAT
|-
| 177958 - ||  || 14 agosto 2006 || Broughton, J.
|-
| 177959 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 177960 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 177961 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 177962 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 177963 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 177964 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 177965 - ||  || 14 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 177966 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 177967 Chouchihkang ||  || 15 agosto 2006 || LUSS
|-
| 177968 - ||  || 14 agosto 2006 || NEAT
|-
| 177969 - ||  || 14 agosto 2006 || NEAT
|-
| 177970 - ||  || 14 agosto 2006 || NEAT
|-
| 177971 - || 2006 QC || 17 agosto 2006 || Hönig, S. F.
|-
| 177972 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 177973 - ||  || 18 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 177974 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 177975 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 177976 - ||  || 18 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 177977 - ||  || 18 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 177978 - ||  || 19 agosto 2006 || NEAT
|-
| 177979 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 177980 - ||  || 20 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 177981 - ||  || 21 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 177982 Popilnia ||  || 17 agosto 2006 || Andrushivka
|-
| 177983 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 177984 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 177985 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 177986 - ||  || 18 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 177987 - ||  || 18 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 177988 - ||  || 19 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 177989 - ||  || 20 agosto 2006 || NEAT
|-
| 177990 - ||  || 21 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 177991 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 177992 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 177993 - ||  || 24 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 177994 - ||  || 24 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 177995 - ||  || 28 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 177996 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 177997 - ||  || 27 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 177998 - ||  || 24 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 177999 - ||  || 27 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 178000 - ||  || 27 agosto 2006 || LONEOS
|}

Collegamenti esterni 
 

0177001